La Superliga serba di pallavolo femminile 2014-2015 si è svolta dal 17 ottobre 2014 al 5 maggio 2015: al torneo hanno partecipato 10 squadre di club serbe e la vittoria finale è andata per la prima volta al .

Regolamento
La prima fase è il girone all'italiana con 18 sfide, 9 all'andata e 9 al ritorno. Al termine della regular season le prime otto classificate parteciperanno ai play-off scudetto. L'ultima classificata retrocede direttamente in Prva Liga; la penultima classificata, invece, disputa i play-out contro la seconda classificata della Prva Liga.

Squadre partecipanti

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off

Tabellone

Risultati

Play-out

Classifica finale

Statistiche

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2014
Pallavolo nel 2015
 2014-2015